Россошинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Россошинское сельское поселение — входит в Урюпинский район Волгоградской области
 Россошинское сельское поселение — входит в Зерноградский район Ростовской области